Arca di Noè o Restauratio humana – tarsia del coro della basilica di Santa Maria Maggiore di Bergamo
 Arca di Noè – singolo di Mannarino del 2017
 Arca noae, anche nota come arca di Noè – mollusco della famiglia Arcidae

Pagine correlate 
 L'arca di Noè